Mjuggsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Mjuggsjön, sjö i Gävle kommun,  (5,08 ha)
Stora Mjuggsjön, sjö i Gävle kommun,  (18 ha)
Mjuggsjön (Nianfors socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun,  (33,1 ha)
Mjuggsjön (Njutångers socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun,  (17,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn